Majestas Domini, de Latijnse benaming van Christus in majesteit, een thema uit de christelijke iconografie
Christus in majesteit (Parijs), mozaïek in de basilique du Sacré-Cœur in Parijs